Электронный кошелёк () — смарт-карта или другой электронный носитель со встроенным чипом, позволяющий хранить электронные деньги и осуществлять различные платежи.

Термин также может относиться к устройствам и программному обеспечению, позволяющим производить операции пополнения, хранения и перечисления электронных денег. Часто термин используется как синоним многоцелевых предоплаченных карточек.

Функции 
Электронный кошелёк может выполнять все или часть следующих функций:

 Хранение электронных денег.
 Пополнение электронными деньгами.
 Выполнение платежа.
 Пересчёт имеющейся денежной стоимости.
 Хранение истории операций.
 Наличие других приложений (например, идентификационное удостоверение, электронный проездной билет, социальная карта и т. д.).

Примеры электронных кошельков 
Существует много реализаций электронных кошельков. В ряде случаев, это специализированные системы оплаты проезда в общественном транспорте, услуг связи, проезда в лифте. Есть примеры и универсальных систем, ориентированных на мелкие платежи.
 Россия:
 Москва: Тройка — оплата проезда на городском транспорте: метро, автобус, троллейбус, трамвай, монорельс.
 Московская область: Стрелка — оплата проезда в автобусе, троллейбусе, трамвае и маршрутных такси частных перевозчиков.
 Санкт-Петербург: Подорожник — оплата проезда в метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, аквабусе.
 Чебоксары и Новочебоксарск: ЕТК — оплата в автобусах и троллейбусах в обоих городах, а также все городские маршрутные такси в Новочебоксарске и частично в Чебоксарах.
 Екатеринбург: Екарта.
 В 2013—2016 годах действовала общероссийская универсальная электронная карта, объединявшая в себе идентификационное и платёжное средство.

 Киргизия: Umai — оплата за телефонную связь, коммунальные услуги, онлайн оплата услуг в интернете.
 Норвегия: Buypass — позволяет осуществлять идентификацию клиента и совершать покупки через интернет, цифровое телевидение, мобильные телефоны, POS-терминалы, торговые автоматы. Пользователи услуг должны иметь электронное удостоверение личности (ID).
 Бельгия: Proton — позволяет проводить платежи на сумму менее 15 евро в местных розничных магазинах, торговых автоматах, на автостоянках, в билетных автоматах, таксофонах и в общественном транспорте.
 Швеция: CashCard — создана на основе бельгийской Proton.
 Швейцария: CASH — создана на основе бельгийской Proton.
 Германия: Geldkarte — позволяет пополнить её до 200 евро с банковского счёта или наличными. Карта работает повсеместно на территории всех земель и позволяет оплачивать большинство товаров и услуг: парковки, транспорт, штрафы, продукты и так далее.
 Люксембург: miniCash — создана на основе германской Geldkarte.
 Франция: Moneo — создана на основе германской Geldkarte.
 Испания: Monedero 4B, VISA Cash, Euro 6000
 Италия: Minipay, Kalibra, Carta Chiara — покрывают всю территорию страны (суммарно более 700 тыс. магазинов, эмитируются свыше 100 банками) и де-факто вытеснили банкноты и монеты из сферы небольших платежей — в торговых автоматах, кафе, киосках, такси, кинотеатрах, лотереях, парковках автомобилей.
 Эстония: ID-карта — объединяет паспорт, страховое свидетельство и проездной билет на транспорте.
 Гонконг: Octopus — позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте, покупать товары в супермаркетах и небольших магазинах, торговых автоматах, а также рассчитываться в кафе. В Шанхае и нескольких городах существуют локальные решения — позволяют совершать платежи в ресторанных сетях, оплачивать проезд в общественном транспорте и по платным дорогам, аренду автомобилей, услуг турагентств, автостоянок, на автозаправочных станциях и в супермаркетах, а также для оплаты коммунальных услуг.
 ЮАР: Wallet One — международная платежная система, работающая во всех сегментах рынка электронных платежей.
 Япония (Токио): Suica — оплата проезда на общественном транспорте (электричках, метро, автобусах).
 Малайзия (Куала-Лумпур): MEPS Cash — позволяет оплачивать продукты и проезд по шоссейным дорогам.
 Малави (Африка): Smartcash и Sparrow — функционируют только в национальной валюте, но имеют много функций. В частности, на них выплачивают зарплаты и премии госслужащим, а сами носители имеют биометрические идентификаторы.
 Гана (Африка): Sika, Mondex — принимается к оплате в торговых точках, на бензозаправочных станциях, в гостиницах. Она используется для оплаты покупок или снятия наличных денег.
 Бразилия: Visa Cash — работает в торгово-сервисных учреждениях, которые принимают обычные карты Visa.
 Мексика: Proton, Inbursa — позволяют оплачивать услуги супермаркетов и магазинов розничной торговли, бензоколонок и провайдеров транспортных услуг.
 Боливия: PRODEM — в начале 2000-х годов фонд с отделениями преимущественно в сельских районах начал пилотный проект — карту с хранимой стоимостью, которая может пополняться с текущих счетов клиентов, открытых в фонде. В качестве средства идентификации используются также отпечатки пальцев.
 Турция (Стамбул): Истамбул карт / Istanbulkart — оплата проезда в общественном транспорте.

См. также 
 Универсальная электронная карта
 Карта с хранимой стоимостью
 Электронные деньги
 «Яндекс.Деньги» — российская платёжная система использующая электронные кошельки.
 Интернет-платёж
 Криптовалютный кошелёк
 Волшебный кошелёк

Примечания

Литература 
 

Платёжные системы
Электронная коммерция
Безналичные расчёты
Электронные деньги